Српска лига Исток у сезони 2021/22. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига је на почетку ове сезоне бројала 16 клубова, али је један од њих на полусезони одустао од даљег такмичења. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су четири зоне — Зона Запад, Зона Исток, Зона Југ и Зона Центар.

Лига је првобитно бројала 16 клубова, али је Динамо из Врања на полусезони одустао од даљег такмичења. Двоструки освајач ове лиге је саопштио да је разлог за одустајање било незадовољство расподелом новчаних средстава која су градским буџетом била одређена за спортске клубове Врања. Динамо је први део сезоне завршио на претпоследњем месту на табели Српске лиге Исток и имао је седам бодова. Према пропозицијама такмичења, сви резултати клуба из првог дела сезоне су избрисани.

Клубови у сезони 2021/22.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика 

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Источне Србије — званични сајт
 Српска лига Исток на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Исток
Исток